Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Shenzhen Open 2016 nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla rumunská světová dvojka Simona Halepová, která zvolila start na paralelně probíhajícím Brisbane International. Turnajová dvojka Petra Kvitová skrečovala utkání prvního kola proti Čeng Saj-saj pro žaludeční problémy. Jednalo se o její první skrečovaný zápas v kariéře.

Vítězkou dvouhry se stala nejvýše nasazená světová pětka Agnieszka Radwańská z Polska, jež ve čtvrtém vítězném finále v řadě zdolala americkou tenistku Alison Riskeovou po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–2. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo osmnáctý singlový titul na okruhu WTA Tour.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Shenzhen Open
WTA Tour 2016